Brigida Lorenzani (...–1859) – contralto italiano
 Giovanni Andrea Lorenzani (1637-1712) – scrittore e drammaturgo italiano
 Paolo Lorenzani (1640-1713) – compositore e musicista italiano